Il doppio del torneo di tennis Sunset Moulding Yuba City Racquet Club Challenger 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Harel Levy e Sam Warburg che hanno battuto in finale Eric Nunez e Jean-Julien Rojer 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Rajeev Ram /  Bobby Reynolds (quarti di finale)
 Scott Lipsky /  David Martin (semifinali)

 Harel Levy /  Sam Warburg (Campioni)
 Eric Nunez /  Jean-Julien Rojer (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Sunset Moulding Yuba City Racquet Club Challenger 2007